Teodorico I (485 circa – 534) – re dei Franchi della dinastia dei Merovingi.
 Teodorico I (419-451) – re dei Visigoti
 Teodorico I di Meißen (1162-1221) – margravio di Meissen dal 1198 alla morte
 Teodorico I di Lotaringia (o Thierry I; 965 circa – 1027) – Conte di Bar e Duca di Lotaringia dal 978 alla morte
 Teodorico I di Metz (... – 984) – vescovo franco
 Teodorico I di Treviri (Theoderich I. von Trier o anche Dietrich I. von Trier; ... – 977) – arcivescovo di Treviri dal 965 al 977

Pagine correlate 
 Teodorico